Константи́н Ви́кторович Заре́чный (14 февраля 1984, Павлодар, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Алтай ВКО».

Биография 
Младший брат 7-кратного чемпиона Казахстана по пляжному футболу Олега Заречного.

Воспитанник павлодарского футбола. Первые тренеры — Г. П. Луб и Е. П. Чевелев.

С 2001 года играл в составе «Иртыша» и трижды становился призёром чемпионата Казахстана по футболу.

Летом 2012 подписал контракт с командой «Тараз». И вышел с ней в финал Кубка Казахстана-2013.

В феврале 2014 пополнил ряды талдыкорганского «Жетысу».

В январе 2015 стал игроком «Атырау».

В марте 2016 его пригласили в клуб Первой лиги «Алтай». Команда в переходном матче разгромила «Тараз» (3-0) и получила путёвку в Премьер-лигу. Но по финансовым и организационным причинам клуб был исключен из участников Премьер-лиги, а позже вообще расформирован.

И в марте 2017 Заречный перешёл в уральский «Акжайык».

Но в феврале 2018 вернулся в возрождённый «Алтай ВКО», который с ходу занял с ним 4 место в Первой лиге и контракт с опытным Заречным был продлён ещё на год.

Достижения 
  «Иртыш»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2004
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2008, 2010
  «Тараз»
 Финалист Кубка Казахстана: 2013
  «Алтай»
 Победитель Первой лиги Казахстана по футболу 2016

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Алтай» (2016)
Игроки ФК «Акжайык»